Филипп Приходько:
 Приходько, Филипп Иосифович (1877—?) — слесарь, депутат Государственной думы II созыва от Черниговской губернии.
 Приходько, Филипп Романович (1925—2004) — рядовой, полный кавалер ордена Славы.